Сан-Мартино () может означать:
 Сан-Мартино-Альфьери — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Асти
 Сан-Мартино-аль-Тальяменто — коммуна в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне
 Сан-Мартино-Буон-Альберго — коммуна в Италии, в провинции Верона области Венеция
 Сан-Мартино-Валле-Каудина — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Авеллино
 Сан-Мартино-даль-Арджине — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя
 Сан-Мартино-д’Агри — коммуна в Италии, в регионе Базиликата, в провинции Потенца
 Сан-Мартино-дель-Лаго — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Кремона
 Сан-Мартино-ди-Венецце — коммуна в Италии, в провинции Ровиго области Венеция
 Сан-Мартино-ди-Финита — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца
 Сан-Мартино-ин-Бадия — коммуна в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано
 Сан-Мартино-ин-Пассирия — коммуна в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано
 Сан-Мартино-ин-Пенсилис — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо
 Сан-Мартино-ин-Рио — коммуна в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья
 Сан-Мартино-ин-Страда — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Лоди
 Сан-Мартино-Канавезе — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Сан-Мартино-Саннита — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Беневенто
 Сан-Мартино-Сиккомарио — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Павия
 Сан-Мартино-сулла-Марручина — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Кьети

См. также 

 Мартино
 Сан-Мартин
 Собор Святого Мартина